Durmer ist der Name von

 Franz Valentin Durmer (ca. 1766–nach 1835), österreichischer Kupferstecher
 Jeffrey S. Durmer US-amerikanischer Neurowissenschaftler, Neurologe und Schlafmediziner, Autor und Hochschullehrer